Volume 4, Vol 4 ou Vol. 4 pode referir-se a:

Vol. 4 - quarto álbum da banda inglesa Black Sabbath
Volume 4 (álbum de Banda Calypso) 
Volume 4 - Ao Vivo em Recife - álbum  de Companhia do Calypso
The Desert Sessions, Vol. IV: Hard Walls and Little Trips - álbum de The Desert Sessions